Ла-Басе́ () — коммуна на севере Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль, кантон Аннёллен. Расположена в 22 км к западу от Лилля и в 16 км к северу от Ланса, в 2 км от национальных автомагистралей N41 и N47. В южной части коммуны проходит канал Эр. На берегу канала расположена железнодорожная станция Ла-Басе-Вьолен линии Лилль-Абвиль.

Население (2017) — 6 402 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Ведаста 2005 года с колокольней, оставшейся от снесенной в 2003 году неоготической церкви 1920 года

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,1 %
 промышленность — 6,2 %
 строительство — 8,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 40,0 %
 государственные и муниципальные службы — 40,4 %

Уровень безработицы (2017) — 16,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 19 060 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Население

Администрация 
Пост мэра Ла-Басе с 2020 года занимает Фредерик Кодерлье (Frédéric Cauderlier). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список одержал победу, набрав в 1-м туре 50,44 % голосов.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2014 года

Города Нор — Па-де-Кале